Gerardo da Camino, vescovo († 1217)
 Gherardo II da Camino, figlio di Guecellone IV da Camino
 Gherardo III da Camino (1240-1306), signore di Treviso dal 1283 alla morte
 Gherardo IV da Camino, figlio di Guecellone VII da Camino
 Gherardo V da Camino, figlio di Guecellone VIII da Camino
 Gherardo VII da Camino († 1391), figlio di Tolberto IV da Camino
 Gherardo VIII da Camino († 1432), figlio di Guecello IX da Camino
 Gherardo IX Maria da Camino, figlio di Vittorio da Camino (1897-1960)